Mopán (rijeka)
 Mopán (Indijanci)